Assala Nasri (1969-), chanteuse syrienne ;
 Chahinez Nasri (1996-), athlète tunisienne ;
 Noura Nasri (1983-), tireuse sportive tunisienne ;
 Sami Nasri (1968-), joueur tunisien de football ;
 Samir Nasri (1987-), joueur français de football ;
 Zoulikha Nasri (1935-2015), femme politique marocaine.